DRO kan staan voor

 Dienst Ruimtelijke Ordening - in Nederland - gemeentelijke dienst die zich bezighoudt met ruimtelijke ordening
 Digitaal Rijbewijs Onderwijs - een bepaald type rijbewijs
 Differential reinforcement of other behavior, een vorm van differentiële bekrachtiging (psychologie)